Битва при Кустоце:

 Первая битва при Кустоце (1848)
 Вторая битва при Кустоце (1866)